Saint-Mard (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Mard (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Mard (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Mard (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Mard (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes